Le programme Techniques de l'informatique est un programme d'étude de niveau collégial au Québec qui a pour but de former des techniciens en informatique spécialisés dans un domaine particulier relié à l'informatique.

La disponibilité de ces spécialisations est différente d'un CÉGEP à l'autre. Mais durant les deux premières sessions (la première année), il y a un tronc commun, c’est-à-dire que tous les étudiants suivent les mêmes cours peu importe leur voie de spécialisation.

Dans ce tronc commun, les étudiants apprennent la base de la programmation. Ils apprennent à faire des algorithmes à partir de problèmes simples et abstraits. Par la suite, selon le CÉGEP, ils apprennent des langages de programmation, comme C++, C#, Java, Python ou PHP.

Profil informatique de gestion 

Cette spécialisation s'attarde surtout sur les problèmes liés à la gestion des données. La formation est principalement consacrée aux bases de données et à toutes les technologies et méthodes pouvant entrer en relation avec cet environnement. On peut donc y inclure la programmation orientée objet(POO) ainsi que des langages orientés pour le développement Web tels que PHP, JSP et ASP. De plus, les étudiants sont amenés à effectuer des manipulations multimédia par ricochet à l'utilisation de technologies Web. À la fin de leurs études, les étudiants sont prêts à travailler dans le domaine du développement et de la maintenance applicative, principalement en contact avec les bases de données. 

Il est bon de dire que la formation collégiale technique en informatique de gestion ne couvre qu'un aspect très spécifique de tout ce qui est abordé dans les cours universitaires : Génie logiciel, Génie des technologies de l'information, Génie informatique. 

Cette formation est accentuée sur la pratique et le développement à long terme par le gain d'expérience des étudiants. Un stage obligatoire est suivi à la dernière session. Cette formation permettra à l'étudiant d'exécuter des emplois dans le domaine du développement web et de l'administration de bases de données

Profil gestion de réseaux informatiques  

Cette spécialisation, comme son nom l'indique, touche le domaine des réseaux et par le fait même celui des serveurs. Les étudiants débutent par l'apprentissage des protocoles réseaux de base. Ensuite, ils installent des serveurs et des stations de travail avec différents systèmes d'exploitation comme Linux, Novell et Windows. Par la suite les élèves apprennent comment organiser le réseau et en assurer la gestion. Ils apprennent également à diagnostiquer les problèmes de réseaux au niveau physique ou logiciel. Quelques cours leur sont données dans le but de fournir un soutien technique adéquat. Finalement, la sécurité informatique est abordée et l'étudiant va en stage pour compléter son apprentissage. Cette formation permettra à l'étudiant d'exécuter des emplois dans le domaine du support technique et l'administration de réseau

Profil informatique industrielle 

Voir l'article sur l'Informatique industrielle 

Programme d'étude collégial technique québécois
Enseignement de l'informatique au Québec